Partido Conservador (Bolivia) - politieke partij in Bolivia
 Partido Conservador (Chili) - politieke partij in Chili
 Partido Conservador (Ecuador) - politieke partij in Ecuador
 Partido Conservador (Mexico) - politieke partij in Mexico
 Partido Conservador (Panama) - politieke partij in Panama

Zie ook
 Conservatieve Partij (doorverwijspagina)